Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed alle Amministrazioni associate (Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Siciliana, Comune di Pescara, Comune di Roma, Comune di Ancona, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Comune di Trieste, Agenzia per la coesione territoriale, Agenzia per l'Italia digitale, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). 

L'Istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione.

Storia
Costituito nel 1963, esercitava originariamente le proprie funzioni nell’ambito del sistema degli interventi straordinari per il Mezzogiorno. 

Nel corso degli anni l’Istituto è stato oggetto di profondi cambiamenti, che gli hanno consentito di acquisire un ruolo centrale a supporto della modernizzazione della pubblica amministrazione italiana.

Attività
L’attività di Formez PA è focalizzata sull’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e più in generale della strategia di promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP, attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica.

I Progetti gestiti da Formez PA sono dunque riconducibili a tre ambiti d’intervento:

 Supporto all’attuazione delle riforme
 Promozione dell’innovazione
 Selezione ed accesso al comparto pubblico 
 Supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR

L'attività ed il funzionamento di Formez PA sono disciplinati dal D.Lgs. 25.01.2010 n.6 e da ulteriori interventi legislativi.

Organizzazione
Del Cda fanno parte di diritto il Segretario generale della Presidenza del Consiglio e il capo Dipartimento della funzione pubblica.
Nominati dal governo, su indicazione del ministro per la Pubblica amministrazione, dal 18 dicembre 2019 Alberto Bonisoli è il Presidente, mentre Patrizia Ravaioli è la Direttrice generale, dal 6 agosto 2021.

Note

Collegamenti esterni
 
 Sito Ufficiale

Enti e istituzioni dell'Italia
Pubblica amministrazione